Castana (Pavia), een gemeente in de Italiaanse provincie Pavia
Castana (Iowa),een plaats in de Amerikaanse staat Iowa